Еммануель Гальярді і Дінара Сафіна були чинними чемпіонками, але жодна з них не брала участі того року. Гальярді того тижня грала на турнірі у Колкаті, а Сафіна вирішила відпочити після фіналу Кубку федерації.

Нурія Льягостера Вівес і Марія Венто-Кабчі виграли титул, у фіналі перемігши Янь Цзи і Чжен Цзє з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draw (WTA) 

China Open (теніс)
Тур WTA 2005